«Blackout» — промосингл американской рок-группы Linkin Park из альбома A Thousand Suns.

Песня исполнена в стилях индастриал-рок и электроник-рок, но, несмотря на содержание в ней скриминга, она не содержит элементов альтернативного метала и индастриал-метала. Является самым жёстким по звучанию треком с альбома A Thousand Suns.

Запись 
18 августа 2010 года на официальном канале группы на YouTube появился выпуск LPTV, в котором было показано, как Честер Беннингтон записывает вокал для Blackout в стиле фристайл. Рабочим название песни было «Pacmanny». 8 сентября 2010 года, в день выхода самого альбома, данный трек был издан в качестве рекламного сингла.

Исполнение на концертах 
Концертный дебют песни состоялся в 2010 году в Австралии. Во время концертов ближе к концу песни используются семплы со студийной версии трека.

Концертные записи трека были включены в альбомы A Thousand Suns +, Living Things + и A Thousand Suns: Live Around the World.

Саундтрек 
Ремикс данной песни, выполненный Renholdër, является саундтреком к фильму «Другой мир: Пробуждение».

«Blackout» включена в саундтрек игры FIFA 11 и является частью загружаемого контента «Linkin Park Track Pack» для игры Guitar Hero: Warriors of Rock.

Участники записи 
 Честер Беннингтон — вокал, перкуссия
 Брэд Делсон — гитара, перкуссия, клавишные
 Майк Шинода — вокал, клавишные
 Дэвид «Феникс» Фаррелл — бас-гитара, клавишные, бэк-вокал
 Джо Хан — тёрнтейблизм, семплирование
 Роб Бурдон — ударные, перкуссия

Чарты

Примечания 

Песни 2010 года
Песни Linkin Park
Синглы Linkin Park
Песни на английском языке
Песни, спродюсированные Риком Рубином